Салгадинью (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Салгадинью (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.